Bondage Fairies ist
 der Name eines pornografischen Mangas, siehe Bondage Fairies (Manga)
 der Name einer Band, siehe Bondage Fairies (Band)